Bruinkapvinkleeuwerik
 Bruinrugvinkleeuwerik
 Grijskruinvinkleeuwerik
 Grijsrugvinkleeuwerik
 Somalische vinkleeuwerik
 Zwartkruinvinkleeuwerik